Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 1980 bestod av 31 nationer som delades in i sju grupper om fem eller fyra lag och varje gruppvinnare gick vidare till mästerskapet. Värdlandet, Italien, var automatiskt kvalificerade och deltog inte i kvalspelet. Kvalspelet spelades mellan maj 1978 och februari 1980.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Källor 
RSSSF

1978 i Europa
1979 i Europa
1980 i Europa
Fotbollsåret 1978
Fotbollsåret 1979
Fotbollsåret 1980
1980